Agostino Cusani (1542-1598) – cardinale italiano
 Agostino Cusani (1655-1730) – cardinale italiano